«Охота на вервольфа» — это название имеют несколько фильмов:
 Охота на вервольфа (фильм) — канадский телевизионный фильм 2008 года.
 Охота на Вервольфа (мини-сериал) — украино-российский военный мини-сериал 2009 года.